The Lamb Lies Down on Broadway steht für:
 The Lamb Lies Down on Broadway, Studioalbum der britischen Progressive-Rock-Band Genesis aus dem Jahr 1974
 The Lamb Lies Down on Broadway (Lied), erster Song dieses Albums